Гусейнли — фамилия.

Известные носители 

 Гусейнли, Али Магомед оглы (род. 1968) — азербайджанский политический деятель.
 Гусейнли, Ватан (род. 1992) — азербайджанский боксёр.
 Гусейнли, Гамбар Мухтар-оглы (1916—1961) — азербайджанский композитор.
 Гусейнли, Джахид Афраил оглы (известен как JONY; род. 1996) — российский певец и автор песен.
 Гусейнли, Хагани Мурвет оглы (1955—2015) — азербайджанский и украинский общественный и политический деятель.

См. также